El término Valsaín puede referirse a:
Valsaín, un núcleo de población perteneciente al municipio de Real Sitio de San Ildefonso, Segovia, España;
Valle de Valsaín, perteneciente a la sierra de Guadarrama, España;
Montes de Valsaín, pertenecientes a la sierra de Guadarrama, España;
Palacio de Valsaín, situado cerca del pueblo de Valsaín, España; o 
 El nombre común de la planta '''''Pinus sylvestris.